Okręty US Navy o nazwie USS „Mendota”

 Pierwszy „Mendota” był kanonierką bocznokołową. Zwodowany 13 stycznia 1863 roku.
 Drugi „Mendota” (YT-33) był holownikiem, wcześniej nosił nazwę USS „Concord” (SP-773).

Mendota